Државни министар може да се односи на:

 Државни министар, основно значење;
 Државни министар (Данска)
 Државни министар (Монако)